La Putain respectueuse est le titre de plusieurs œuvres :
 La Putain respectueuse, pièce de Jean-Paul Sartre (1946)
 La Putain respectueuse, adaptation au cinéma (1952)
 La Putain respectueuse, adaptation en téléfilm (1974)